Raúl Osiel Marroquín Reyes, een Mexicaanse moordenaar
 Raul Marroquin, een Nederlandse kunstenaar